We o WE pueden referirse a los siguientes artículos:

Lingüística 

 We, palabra en idioma inglés que en español significa nosotros.
 We, una variante del mexicanismo güey.
 We, sonido del caracter sílábico japonés ゑ (sin uso actual).
 We, sonido del caracter silábico japonés ヱ (sin uso actual).

Criptografía

FIPS 10-4 

 WE, código de Cisjordania.

Matrículas automovilísticas 

 WE, código de Weimar, Alemania.
 WE, código de Wels, Austria.
 WE, código de Mokotów, Varsovia, Polonia.

Arte

Cine 

 W.E. (2011), película británica dirigida por Madonna.
 We Bare Bears: The Movie (2020), película estadounidense de animación, dirigida por Daniel Chong.
 Life as We Know It (2010), película estadounidense dirigida por Greg Berlanti.
 What We Do in the Shadows (2014), coproducción de Estados Unidos y Nueva Zelanda, dirigida por Taika Waititi y Jemaine Clement.

 Música 

 Bandas 

 We Are Scientists, banda estadounidense de rock.
 We Came as Romans, banda estadounidense de metalcore.
 We the Kings, banda estadounidense de rock.

 Álbumes 

 We Bare Bears: The Movie (Original Soundtrack) (2020), banda sonora de la película We Bare Bears.
 Here We Go Again (2009), de Demi Lovato.

 Canciones 

 «We Are Family» (1979), interpretada por Sister Sledge.
 «We Are the Champions» (1977), interpretada por Queen.
 «We Don't Believe What's on TV» (2015), interpretado por Twenty One Pilots.
 «We'll Be There» (2015), interpretada por Estelle.
 «Here We Go Again» (2009), interpretada por Demi Lovato.
 «It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)» (1987), interpretada por R.E.M.
 «This Is How We Do» (2014), interpretada por Katy Perry.
 «When We Were Young» (2016), interpretada por Adele.
 .

 Videos 

 We Are the Champions: Final Live in Japan, video de Queen, grabado en vivo en 1985 y lanzado a la venta en 2004.

 Televisión 

 Canales 

 .

 Programas 

 We Bare Bears (2015-2019), serie animada estadounidense.
 We Baby Bears, serie derivada de la anterior, actualmente en desarrollo.
 We Got Married (2008), programa de telerrealidad surcoreano.
 We Love Tamara (2013), programa de telerrealidad español.
 Are We There Yet? (2010-2013), serie estadounidense.
 Life As We Know It (2004-2006), serie estadounidense.
 What We Do in the Shadows (2019-), serie estadounidense.
 When We Rise (2017), miniserie estadounidense.

 Episodios 

 «We All Fall Down» (2016), de Fear the Walking Dead.
 «We Are Grounders» (2014), de Los 100.
 «We Interrupt This Program» (2021), de WandaVision.
 «We Love You, Conrad» (2009), de Padre de familia.
 «The Way We Was» (1991), de Los Simpson.
 «The Way We Weren't» (2004), de Los Simpson.
 «What We Become» (2020), de The Walking Dead.

Marcas 

 We, marca de ropa sueca.

Siglas